Kalypso ist

 Kalypso (Mythologie), eine weibliche Gestalt der griechischen Mythologie (Nymphe oder Nereide)
 (53) Kalypso, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Kalypso Media, ein Spielesoftwareunternehmen mit Sitz in Worms
 Kalypso (Malerin), eine antike griechische Malerin
 Kalypso (Software), ein Programm, das für numerische Simulationen in der Wasserwirtschaft eingesetzt wird
 Kalypso (Musikgruppe), eine deutsche Metal- und Hardcore-Band aus Lingen/Münster

Siehe auch: 
 Calypso
 CALIPSO